Das Damendoppel der Panamerikanischen Spiele 1963 war ein Tenniswettbewerb in São Paulo.

Ergebnisse

Quellen 
 United States Olympic Book: Quadrennial Report. U. S. Olympic Comittee, 1964, (PDF-Datei; 62,1 MB), Appenda S. 191 (die Seite (497) ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
 Relatório dos IV Jogos Pan-Americanos. São Paulo, 1963, S. 290 (als Schnipsel und in der Textsuche bei https://books.google.de verfügbar)

Tennis
Tennisturnier 1963
Tennisturnier in São Paulo
1963 Damendoppel